Грос-Зе́рхен или Ву́льке-Жджа́ры (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Лоза района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в западной части коммуны Лоза на южном берегу Горникечанского озера в южной части района Лужицких озёр на территории западной части биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы».

На северо-западе граничит с городом Виттихенау. Через деревню проходит автомобильная дорога B96.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Коблицы, на юге — деревня Строжа коммуны Кёнигсварта, на юго-западе — деревня Рахлов (входит в городские границы Виттихенау), на западе — деревня Гозк (входит в городские границы Виттихенау) и на северо-западе — деревня Брежки (входит в городские границы Виттихенау).

История 
Впервые упоминается в 1374 году под наименованием von der Zore.

С 2005 года входит в современную коммуну Лоза.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 von der Zore, 1374
 Sar, 1385
 Soerpulken, 1419
 Serichen, 1474
 Särchen, 1791
 Groß-Särchen, 1831

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 519 человек (из них — 510 серболужичан (98 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 1 247 человек серболужицкое население деревни составляло 33,9 % (из них верхнелужицким языком владело 326 взрослых и 97 несовершеннолетних).

Известные жители и уроженцы 
 Юрий Муха (1860—1934) — народный писатель и фольклорист.

Примечания

Ссылки 
 Groß Särchen/ Wulke Ždźary, Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
  Groß Särchen (Wulke Ždźary), Официальный сайт коммуны Лоза

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Лоза
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области